Albshausen ist der Name von Ortsteilen folgender Städte oder Gemeinde in Hessen:

 Albshausen (Guxhagen), Gemeindeteil von Guxhagen im Schwalm-Eder-Kreis
 Albshausen (Rauschenberg), Stadtteil von Rauschenberg im Kreis Marburg-Biedenkopf
 Albshausen (Solms), Stadtteil von Solms im Lahn-Dill-Kreis
 Albshausen (Witzenhausen), Stadtteil von Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis